Ovo je popis najsvjetlijih zvijezda prema prividnom sjaju. Vidi i Popis zvijezda prema apsolutnom sjaju.

 
Zvijezde, najsvjetlije